Laločníkovití je české označení pro dvě čeledi živočichů:
 Nephtheidae – čeleď žahavců z třídy korálnatci
 Callaeidae – čeleď zpěvných ptáků endemitních pro Nový Zéland